Chaetophoma är ett släkte av svampar. Chaetophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetophoma